Le tournoi Netsuite Open masculin 2021 est l'édition masculine 2021 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du 23 au   à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont une wild card Spencer Lovejoy. Tous les matchs se disputent au meilleur des trois jeux à l'exception de la finale qui se déroule au format classique du meilleur des cinq jeux.
Le tournoi est particulièrement relevé avec les six meilleurs joueurs mondiaux. En finale, le  mondial Ali Farag l'emporte face à Paul Coll.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Netsuite Open féminin 2021
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
  Page PSA

Masculin 2021
Sport aux États-Unis en septembre 2021
Squash en 2021